Лисовая — женская форма фамилии . Известные носители:
* Лисовая, Екатерина Анатольевна (более известна под фамилией Айсина; род. 1976) — российская актриса театра и кино, театральный педагог.
 Хадасевич-Лисовая, Екатерина Станиславовна (род. 1979) — белорусская писательница, педагог.